Dendarus — род жесткокрылых из семейства чернотелок.

Описание 
Глаза не полностью разделены щекой на две части; основание переднеспинки полностью окаймлено.
Встречается от Марокко до Кавказа, отмечается высокий уровень островного эндемизма: 27 видов эндемики (из примерно 40 известных таксонов).
Анализ филогенетических отношений 23 видов от Греции до Турции позволил выделить 13 отчётливых эволюционных линий с несколькими пара- и полифилетическими случаями в рамках трёх основных филогрупп: юг/юго-восток (D. foraminosus complex, D. rhodius, D. sporadicus, D. wettsteini); центр — север Aegean, Турция и материковая Греция (D. crenulatus, D. moesiacus group, D. sinuatus complex, D. stygius) и материковая Греция (D. messenius, D. paganettii).

Классификация 
Dendarus по данным Fauna Europaea:

 Dendarus ananensis Chatzimanolis, Engel & Trichas, 2002
 Dendarus anaphianus Koch, 1948
 Dendarus angulitibia Koch, 1948
 Dendarus antikythirensis Chatzimanolis, Engel & Trichas, 2002
 Dendarus armeniacus Baudi, 1876
 Dendarus aubei (Mulsant & Rey, 1854)
 Dendarus caelatus Brullé, 1832
 Dendarus calcaratus Baudi, 1881
 Dendarus carinatus (Mulsant & Rey, 1854)
 Dendarus cazorlensis Koch, 1944
 Dendarus coarcticollis (Mulsant, 1854)
 Dendarus corcyrensis Koch, 1948
 Dendarus crenulatus (Ménétriés, 1832)
 Dendarus dalmatinus (Germar, 1824)
 Dendarus dentitibia Koch, 1948
 Dendarus depressus Reitter, 1915
 Dendarus dragonadanus Koch, 1948
 Dendarus elongatus (Mulsant & Rey, 1854)
 Dendarus falassarnensis Chatzimanolis, Engel & Trichas, 2002
 Dendarus foraminosus (Kuster, 1851)
 Dendarus graecus Brullé, 1832
 Dendarus grampusanus Koch, 1948
 Dendarus insidiosus (Mulsant & Rey, 1854)
 D. insidiosus subsp. alcojonensis Español, 1961
 D. insidiosus subsp. insidiosus (Mulsant & Rey, 1854)
 Dendarus lugens (Mulsant & Rey, 1854)
 Dendarus matthewsi Nabozhenko, 2022
 Dendarus maximus Koch, 1948
 Dendarus messenius (Brullé, 1832)
 Dendarus moesiacus (Mulsant & Rey, 1854)
 Dendarus mylonasi Chatzimanolis, Engel & Trichas, 2002
 Dendarus opacus Koch, 1948
 Dendarus orientalis Seidlitz, 1893
 Dendarus pardoi Escalera, 1944
 Dendarus pectoralis (Mulsant & Rey, 1854)
 D. pectoralis subsp. bejarensis Español, 1961
 D. pectoralis subsp. castilianus (Piochard de la Brulerie, 1869)
 D. pectoralis subsp. pectoralis (Mulsant & Rey, 1854)
 Dendarus piceus (Olivier, 1811)
 Dendarus piochardi Español, 1937
 Dendarus plicatulus (Brullé, 1832)
 D. plicatulus subsp. jonicus Koch, 1948
 D. plicatulus subsp. paganettii Koch, 1948
 D. plicatulus subsp. plicatulus (Brullé, 1832)
 D. plicatulus subsp. victoris (Mulsant & Rey, 1854)
 Dendarus politus Reitter, 1904
 Dendarus punctatus (Serville, 1825)
 Dendarus puncticollis Koch, 1948
 Dendarus rhodius Baudi, 1876
 Dendarus schatzmayri Koch, 1948
 Dendarus schusteri Español, 1937
 Dendarus scoparipes Reitter, 1904
 Dendarus seidlitzi Reitter, 1904
 Dendarus serripes Reitter, 1904
 Dendarus simius (Mulsant & Rey, 1854)
 Dendarus sinuatus (Mulsant & Rey, 1854)
 Dendarus sporadicus Koch, 1948
 Dendarus stampalicus Koch, 1948
 Dendarus stygius (Waltl, 1838)
 D. stygius subsp. oertzeni Koch, 1948
 D. stygius subsp. stygius (Waltl, 1838)
 Dendarus tenellus (Mulsant & Rey, 1854)
 Dendarus tristis Laporte de Castelnau, 1840
 Dendarus werneri Koch, 1948
 Dendarus wernerianus Koch, 1948
 Dendarus wettsteini Koch, 1948
 Dendarus zariquieyi Español, 1937
 D. zariquieyi subsp. almeriensis Escalera, 1944
 D. zariquieyi subsp. vivesi Español, 1961
 D. zariquieyi subsp. zariquieyi Español, 1937

Примечания 

Tenebrioninae
Роды жесткокрылых